Парламентские выборы в Экваториальной Гвинее проходили 26 мая 2013 года одновременно с местными выборами. На выборах по пропорциональной системе были избраны 100 депутатов парламента страны. Выборы проводятся по партийным спискам.

Результаты

Сенат

Палата представителей

См. также 
 Парламент Экваториальной Гвинеи

Примечания 

Экваториальная Гвинея
Выборы в Экваториальной Гвинее
События 26 мая
2013 год в Экваториальной Гвинее